61-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 30 марта по 7 апреля 2019 года в городе Летбридж (провинция Альберта, Канада) на арене «ENMAX Centre» с участием 13 национальных сборных команд.

Чемпионом мира стала (в 9-й раз в своей истории) команда Швеции (скип Никлас Эдин), победившая в финале команду Канады (скип Кевин Кюи). Бронзовые медали завоевала команда Швейцарии (скип Петер де Круз), победившая в матче за 3-е место команду Японии (скип Юта Мацумура).

Официальный хештег чемпионата: #WMCC2019 .

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 7 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2018:
 
 
 
 
 
 
 
 две команды по итогам :
 
 
 одна команда-представитель зоны Америки:
  — победитель квалификации от Американского континента
 две команды по итогам квалификационного турнира к чемпионатам мира 2019, который состоялся c 18 по 23 января 2019 в городе Несби (Новая Зеландия).

Система проведения чемпионата 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходит в плей-офф. При равенстве количества побед у двух команд учитывается результат личной встречи между ними; при равенстве количества побед у более чем двух команд ранжирование будет по результатам матчей между этими командами, при равенстве этого параметра — по тестовым броскам в дом (, в сантиметрах, выше становится команда с меньшим значением), при равенстве этого параметра — по месту мужской команды страны в рейтинге Всемирной федерации кёрлинга перед началом чемпионата мира. 

Второй этап, плей-офф проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы; команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы; в финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов; бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано местное (UTC-6).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Рейтинг команд (WCT ranking) 
Положение команд в рамках системы рейтингования на сайте «Мировой тур по кёрлингу» (), результаты за последний год, данные на 25 марта 2019 — начало недели, предшествующей чемпионату мира.

Групповой этап

Турнирная таблица 
(по итогам группового этапа)
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!class="unsortable" | 
!width=140|Команда
!class="unsortable" width=30|1
!class="unsortable" width=30|2
!class="unsortable" width=30|3
!class="unsortable" width=30|4
!class="unsortable" width=30|5
!class="unsortable" width=30|6
!class="unsortable" width=30|7
!class="unsortable" width=30|8
!class="unsortable" width=30|9
!class="unsortable" width=30|10
!class="unsortable" width=30|11
!class="unsortable" width=30|12
!class="unsortable" width=30|13
!class="unsortable" width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=30|, см
!width=30|
|-
| 1||align="left"| ||  * || 3:9|| 4:7|| 6:4|| 7:6|| 3:5||10:9||12:6|| 6:8|| 6:9|| 2:8|| 2:9|| 4:6||12 || 4 || 8 || 38,24 ||8
|-
| 2||align="left"| || 9:3||  * || 5:9|| 8:2|| 6:4||10:4|| 9:4|| 5:3|| 3:8|| 6:5|| 4:7|| 5:9|| 4:6||12 || 7 || 5 || 30,03 ||7
|- bgcolor=#ffc
| 3||align="left"| || 7:4|| 9:5||  * || 8:6|| 6:5||10:2|| 6:5||11:3|| 6:3||10:3|| 4:9|| 6:8|| 3:9||12 || 9 || 3 || 30,92 ||3
|-
| 4||align="left"| || 4:6|| 2:8|| 6:8||  * ||5:10|| 8:3|| 9:8|| 1:7|| 5:7|| 4:8|| 4:9|| 6:9|| 6:9||12 || 2 ||10 || 29,96 ||11
|-
| 5||align="left"| || 6:7|| 4:6|| 5:6||10:5||  * || 4:9|| 8:7|| 4:7|| 6:5|| 6:7|| 4:9|| 5:4|| 7:9||12 || 4 || 8 || 35,47 ||10
|-
| 6||align="left"| || 5:3||4:10||2:10|| 3:8|| 9:4||  * || 5:8|| 5:8|| 4:8||4:10||5:11|| 4:8|| 6:9||12 || 2 ||10 || 54,19 ||12
|-
| 7||align="left"| ||9:10|| 4:9|| 5:6|| 8:9|| 7:8|| 8:5||  * || 4:6|| 3:6||2:11|| 5:7|| 3:7|| 7:8||12 || 1 ||11 || 38,69 ||13
|-
| 8||align="left"| ||6:12|| 3:5||3:11|| 7:1|| 7:4|| 8:5|| 6:4||  * ||3:10|| 7:9|| 5:9|| 2:8|| 5:7||12 || 4 || 8 || 26,65 ||9
|- bgcolor=#ffc
| 9||align="left"| || 8:6|| 8:3|| 3:6|| 7:5|| 5:6|| 8:4|| 6:3||10:3||  * || 4:7|| 4:8|| 9:8||10:4||12 || 8 || 4 || 35,60 ||5
|- bgcolor=#cfc
|10||align="left"| || 9:6|| 5:6||3:10|| 8:4|| 7:6||10:4||11:2|| 9:7|| 7:4||  * || 4:9|| 5:4|| 6:5||12 || 9 || 3 || 22,95 ||2
|- bgcolor=#cfc
|11||align="left"| || 8:2|| 7:4|| 9:4|| 9:4|| 9:4||11:5|| 7:5|| 9:5|| 8:4|| 9:4||  * || 5:6|| 8:3||12 ||11 || 1 || 15,46 ||1
|- bgcolor=#ffc
|12||align="left"| || 9:2|| 9:5|| 8:6|| 9:6|| 4:5|| 8:4|| 7:3|| 8:2|| 8:9|| 4:5|| 6:5||  * || 6:8||12 || 8 || 4 || 18,72 ||6
|- bgcolor=#ffc
|13||align="left"| || 6:4|| 6:4|| 9:3|| 9:6|| 9:7|| 9:6|| 8:7|| 7:5||4:10|| 5:6|| 3:8|| 8:6||  * ||12 || 9 || 3 || 36,60 ||4
|}
  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

 Сессия 1
30 марта, 14:00

 Сессия 2
30 марта, 19:00

 Сессия 3
31 марта, 09:00

 Сессия 4
31 марта, 14:00

 Сессия 5
31 марта, 19:00

 Сессия 6
1 апреля, 09:00

 Сессия 7
1 апреля, 14:00

 Сессия 8
1 апреля, 19:00

 Сессия 9
2 апреля, 09:00

 Сессия 10
2 апреля, 14:00

 Сессия 11
2 апреля, 19:00

 Сессия 12
3 апреля, 09:00

 Сессия 13
3 апреля, 14:00

 Сессия 14
3 апреля, 19:00

 Сессия 15
4 апреля, 09:00

 Сессия 16
4 апреля, 14:00

 Сессия 17
4 апреля, 19:00

 Сессия 18
5 апреля, 09:00

 Сессия 19
5 апреля, 14:00

 Сессия 20
5 апреля, 19:00

 Плей-офф 
{{6TeamBracket-with 3rd
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал
| group1=
| group2=
| team-width= 200

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=
| RD1-score3= 6
| RD1-seed4=6
| RD1-team4=
| RD1-score4= 5

| RD1-seed1=4
| RD1-team1=
| RD1-score1= 7
| RD1-seed2=5
| RD1-team2=
| RD1-score2= 6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1=8
| RD2-seed2=4
| RD2-team2=
| RD2-score2=2

| RD2-seed3=2
| RD2-team3=
| RD2-score3=5
| RD2-seed4=3
| RD2-team4=
| RD2-score4=6

| RD3-seed1=1
| RD3-team1=
| RD3-score1=7
| RD3-seed2=3
| RD3-team2=
| RD3-score2=2

| RD3-seed3=4
| RD3-team3=
| RD3-score3=4
| RD3-seed4=2
| RD3-team4=| RD3-score4=8
}}
В полуфинале-1 команда, занявшая на групповом этапе 1-е место (т. е. команда Швеции), встречается с командой-победителем четвертьфинала, у которой место по результатам группового этапа самое низкое (т. е. командой Японии, у которой 4-е место); в полуфинале-2 команда, занявшая на групповом этапе 2-е место (т. е. команда Швейцарии), встречается с другой из команд-победителей четвертьфиналов (т. е. командой Канады).

Четвертьфиналы 
6 апреля, 09:00

Полуфинал 1 
6 апреля, 14:00

Полуфинал 2 
6 апреля, 19:00

Матч за 3-е место 
7 апреля, 12:00

Финал 
7 апреля, 17:00

Итоговая классификация

Награды 

 Команда всех звёзд (All-Stars team)

Команда определяется по результатам точности бросков (в процентах) игроков на каждой позиции в матчах кругового этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2019 на сайте результатов и статистики WCF
 2019-Pioneer-Hi-Bred-World-Mens-Curling-Championship-media-guide.pdf (в веб-архиве)
 Видео: плейлист «Pioneer Hi-Bred World Men's Curling Championships 2019 — Full Games» в YouTube
 Страница официальной ежедневной газеты чемпионата Eye Opener (PDF, всего 9 выпусков)
 Выпуск 1, 30 марта
 Выпуск 2, 31 марта
 Выпуск 3, 1 апреля
 Выпуск 4, 2 апреля
 Выпуск 5, 3 апреля
 Выпуск 6, 4 апреля
 Выпуск 7, 5 апреля
 Выпуск 8, 6 апреля
 Выпуск 9, 7 апреля

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019

2019
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Летбридже
2019 год в кёрлинге
Март 2019 года
Апрель 2019 года
Чемпионаты мира в Канаде